Belasco ist der Familienname folgender Personen:

 David Belasco (1853–1931), US-amerikanischer Dramatiker, Regisseur und Theaterproduzent
 Simon Belasco (1918–1999), US-amerikanischer Fremdsprachendidaktiker, Romanist und Phonetiker

Belasco bezeichnet
 Belasco (Band), britische Rockband